Labre est un nom commun ou un nom propre qui peut désigner :

Zoologie 
 Labre (poisson), un poisson de la famille des labridés
 Labre, ou , une des pièces buccales des insectes
 Labre, le bord externe d’une coquille de mollusque univalve.

Patronyme 
Labre est un patronyme porté notamment pas :
 Benoît Joseph Labre, un saint de l'Église catholique
 Yvon Labre, un joueur de hockey sur glace professionnel canadien

Voir aussi

Article connexe 
 Saint-Benoît-Labre
 Église Santa Maria Immacolata e San Giuseppe Benedetto Labre

Liens externes 
 

Homonymie de patronyme